A 2001–2002-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a kilencvenötödik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenhárom csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-8. és a 9-13. helyezettek az addigi eredményeiket megtartva újabb két (a 9-13. helyezettek három) kört játszottak egymással. A középszakasz után az 1-4. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért. A párharcok (a döntő kivételével) az alapszakaszbeli eredményeket is beszámítva 8 pontig tartottak.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Középszakasz

A csoport

B csoport 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntő: Domino-Bp. Honvéd–Ferencvárosi TC-VMAX 10–9, 9–5 és Vasas SC-Plaket–BVSC-Brendon 8–9, 9–6, 8–6, 9–5, 9–10, 7–5

Döntő: Domino-Bp. Honvéd–Vasas SC-Plaket 7–9, 6–10, 7–5, 10–9, 11–9

Források 
Magyar sportévkönyv 2003

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag